Voit kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Voit Peak,

Finland 

 Voit, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar